Aaken ist der Familienname folgender Personen:
 Anne van Aaken (* 1969), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Ökonomin
 August van Aaken (1914–1990), römisch-katholischer Bischof in Paraguay
 Ernst van Aaken (1910–1984), deutscher Sportmediziner und Trainer
 Erwin van Aaken (1904–2008), deutscher Architekt
 George Karel Gerardus van Aaken (1851–1920), niederländischer Violinist, Dirigent, Kapellmeister, Musikpädagoge und Komponist 

Siehe auch:

 van Aken